Kreta peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Крета) :
Kreta, village bulgare de l'obchtina de Goulyantsi, situé dans l'oblast de Pleven ;
Kreta, village bulgare de l'obchtina de Mezdra, situé dans l'oblast de Vratsa.